Apollonia puede referirse a:
Lugares
358 Apollonia es un gran cinturón de asteroides.
Apollonia es un rasgo de albedo en Mercurio.

Personas
Apollonia Kotero, artista

Otros
Apollonia 6 fue el grupo musical liderado por Apollonia Kotero, tomado del difunto Vanity 6 del artista llamado Prince.
Apollonia Vitelli-Corleone fue un personaje de ficción en la saga de Mario Puzo llamada El padrino.
Una canción no emitida por Team Sleep.
Una asociación europea de intercambios artísticos internacionales (véase: Instituciones europeas en Estrasburgo)